Burkhardt est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 André Burkhardt (1950-), footballeur français.
 Edward Burkhardt (1938-), dirigeant de chemin de fer américain.
 Frederick Burkhardt (1912-2007), philosophe et historien des sciences américain.
 Georg Burkhardt (1484-1545), conseiller Saxe.
 Martha Burkhardt (1874-1956), peintre et photographe suisse.
 Richard W. Burkhardt, Jr (1944-), historien des sciences américain.
 Volker Bernd Burkhardt (1943-), véritable nom du chanteur allemand Mark Ellis.

Homonymie de patronyme
Patronyme suisse
Patronyme allemand